Раппольди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раппольди, Адриан (1876—1948) — немецкий скрипач.
 Раппольди, Эдуард (1839—1903) — австрийский скрипач и дирижёр.

Составные фамилии 
 Раппольди-Карер, Лаура (урождённая Карер; 1853—1925) — немецкая пианистка австрийского происхождения.